Guerlain () — один з найстаріших у світі будинків парфумерії, заснований 1828 року П'єром Франсуа Паскалем Герленом. Від 1994 року виключне право на використання бренду Guerlain належить корпорації Louis Vuitton Moet Hennessy.

Історія 

Компанія Guerlain заснована 1828 року французом П'єром Франсуа Паскалем Герленом, який здобув освіту хіміка в Англії. Спочатку парфумерний будинок існував як аптечний магазин, в підвалах якого Герлен змішував свої аромати. Клієнтів було небагато, але серед них були переважно відомі особи, зокрема наприклад, Бальзак і Наполеон III, для весілля якого спеціально створений одеколон «Eau de Cologne Impériale». Пізніше Герлен створював аромати для королев Вікторії і Ізабелли II Іспанської.

Коли П'єр Франсуа Герлен помер 1864 року, фірму успадковували його сини Еме і Габріель Герлен. Еме Герлен підняв сімейний бізнес на новий рівень, один за іншим випускаючи успішні аромати, в той час як Габріель займався менеджментом. Еме Герлен здійснив такі досягнення:

 Розкладання аромату на три складові — початкову ноту, ноту серця і базову ноту.
 Поєднання в парфумерії натуральних і синтетичних складових.
 Створення першого унісекс аромату — «Guerlain Jicky» (1889 рік)

1910 року Еме Герлен помер, компанію успадкували сини Габріеля Жак і П'єр. П'єру дістається комерційна складова, а Жак бере на себе створення ароматів. За час існування будинку під управлінням Жака і П'єра сімейний бізнес процвітає, інтерналізується і популяризується. Guerlain починає створювати парфуми для зірок кіно та естради, а також починає продаж своєї продукції по всьому світу. Жак Герлен помер 1956 року, а пост голови компанії зайняв його онук Жан-Поль Герлен. Під його керівництвом компанія перетворюється у всесвітньо відомий бренд.

1994 року Жан-Поль Герлен продав компанію мега-корпорації розкоші LVMH, яка володіє брендом Guerlain і донині. Ще 8 років після продажу він продовжував створювати аромати, паралельно з групою нових молодих парфумерів. «Проте з продажем багато чого змінилося, і в першу чергу — ритм. Якщо раніше Герлен нікуди не поспішав і кожну новинку готував кілька років, то тепер в одному лише 1999 р. на ринок вкинули дев'ять ароматів, багато з яких — limited edition, тобто від початку розраховані не на вічність, а на миттєвий попит». Жан-Поль Герлен звільнився зі своєї компанії 2002 року.

Компанія входить до Федерації виробників косметики (Франція).

Характеристика ароматів 

Ольга Вайнштейн так описує основні принципи Guerlain:

 По-перше, герленівські композиції ніколи не бувають химерними: їх складові не «грають в хованки» і не затуляють один одного, оскільки їх небагато. Наприклад, у парфумі «Nahema», який 1979 року парфумер присвятив своїй коханій актрисі Катрін Деньов, всього дванадцять компонентів.
 По-друге, явна перевага віддається натуральним інгредієнтам. Звичайно, без штучних матеріалів не обійтися, але їх частка не повинна перевищувати 20 %. Герлен завжди суворо стежили за якістю сировини, і нині Жан-Поль щорічно інспектує плантації пахучих рослин і заводи з виробництва ефірних олій.
 По-третє, дуже велике значення надається дизайну флаконів: «флакон для аромату — що сукня для жінки».
 І нарешті, найголовніше: герленівські композиції добре впізнавані, оскільки в них майже завжди використовується фірмовий акорд, так званий «герлінад» (). Точний склад його, звичайно, тримається в секреті, але відомо, що туди входять боби тонка, троянда і ваніль.

Аромати 

Всього від 1828 року будинок Guerlain створив понад 300 ароматів. Першим чоловічим ароматом став одеколон «Impériale», створений спеціально для Наполеона III Бонапарта. Перший аромат Guerlain для жінок називається «Esprit de Fleurs» () — він створений Паскалем Герленом 1829 року для його дружини. Парфум «Jicky» став першим у світі ароматом унісекс і одним з перших з використанням синтетичних компонентів.

Примітки

Посилання 

  Офіційний сайт 
 Історія бренду Guerlain

Підприємства, засновані 1828
Виробники косметики Франції
Louis Vuitton Moët Hennessy
Французькі бренди
Виробники парфумів